Saved by His Sweetheart – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Saved by His Sweetheart – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon